Родьковка — название населённых пунктов в России:

 Родьковка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Родьковка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.